Тоні Боу (;  17 жовтня 1986 року, Пієра) — іспанський мототріаліст. Чемпіон світу у закритому приміщенні та на відкритому просторі. Чемпіон Іспанії. Маючи ці 26 світових титулів, він вже є найуспішнішим гонщиком в історії (13 на відкритому просторі і 13 в приміщенні), перевершивши Дугі Лампкіна (7 на відкритому просторі і 5 в приміщенні), а також перевершивши Хорді Тарреса, який займає третє місце з 7 титулами на відкритому просторі. У віці 20 років і 5 місяців Боу був другим наймолодшим гонщиком, коли-небудь виграв титул чемпіона світу у приміщенні, і наймолодшим, який зробив це на чотиритактному мотоциклі.

Біографія 
Перша перемога Тоні Боу в гонках була в 1999 році, коли він отримав титул Catalan Cadet Trials Championship в віці 12 років. У 2001 році він став чемпіоном Spanish Junior Trials. Його дебют на World Trials відбувся в 2003 році в Бангорі, Ірландія, він закінчив сезон 13-м в World Outdoor Trials Championship і 1-м у European Outdoor Trials Championship. Його перша перемога в World Trials була в 2006 році, коли він зайняв 5-е місце у відкритому чемпіонаті і 3-е - в закритому чемпіонаті. У тому ж році він став чемпіоном Spanish Outdoor Trials.

Кар'єра у World Trials Championship

Кар'єра у World Indoor Trials Championship

Відзнаки 
 Spanish Trials Champion 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Spanish Indoor Trials Champion 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 FIM European youth cup Champion 2002
 FIM European Trials Champion 2003
 FIM World Trials Champion 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 FIM World Indoor Trials Champion 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Member of Spanish Trial des Nations winning team 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Member of Spanish Indoor Trial des Nations winning team 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Примітки

Посилання 

 
 
 Toni Bou at Facebook 
 Toni Bou profile, at HondaRacing